Frotscher ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Frotscher (1902/03–1986), deutscher Journalist
 Georg Frotscher (1868–1943), deutscher General der Infanterie
 Gerrit Frotscher (* 1943), deutscher Jurist 
 Gotthold Frotscher (1897–1967), deutscher Musikhistoriker
 Karl Heinrich Frotscher (1796–1876), deutscher Pädagoge und Philologe
 Kurt Frotscher (* 1930), Offizier der Grenztruppen der DDR und nach Mauerfall Sachbuchautor
 Max Frotscher (1894–1979), Heimatforscher und Genealoge
 Maximilian Hermann Frotscher (1816–1899), deutscher Lehrer, evangelisch-lutherischer Pfarrer und Autor
 Michael Frotscher (1947–2017), deutscher Neuroanatom
 Sven Frotscher (* 1961), deutscher Autor
 Werner Frotscher (1937–2023), deutscher Rechtswissenschaftler
 Werner Frotscher (Militär) (1894–1959), deutscher Generalmajor